Перун:

 Перун — бог-громовержец в славянской мифологии.
 Перун — в Греческой мифологии - оружие Зевса, выкованное циклопами.
 Перун — российская компания, основанная в 1910 году.
 (4250) Перун — астероид из группы главного пояса, открытый в 1984 году чешским астрономом Жденкой Вавровой.
 Перун — парусный фрегат Черноморского флота Российской империи.

Топоним 
 Перун — село в Днепровском сельском совете Вольнянского района Запорожской области, Украина.
 Перун — гора в местечке Жрновницы, недалеко от Сплита, Хорватия.

См. также 
 Христофор «Перун» Радзивилл (1547—1603) — великий гетман литовский, полководец Речи Посполитой.
 Черногорский перун — монета, которую планировалось ввести в Княжестве Черногория в 1851 году.
 Порунов